Circle Line est une ligne circulaire en projet du métro de Chicago.
 Circle Line est une ligne circulaire du métro de Londres.
 Circle line est une ligne circulaire du métro de Singapour.

Homonymie